Zelin je lahko:
 Zelin Crnoluški (Hrvaška)
 Zelin Mrzlovodički (Hrvaška)